Reproductor puede referirse a:

Biología 
 Lo relacionado con la reproducción:
 Aparato reproductor.

Tecnología 
 Reproductor de medios, un programa informático o un dispositivo de mostrar un abanico de contenidos audiovisuales.
 Reactor reproductor, un reactor nuclear que genera más material fisible en el combustible que el que consume.